Державні діячі
 Діонісій I Сиракузький
 Науковці
 Діонісій Візантійський — грецький географ II століття н. е.
 Діонісій Фракійський — (170 — 90 роки до н. е.) давньогрецький філолог
 Діонісій Галікарнаський — грецький історик I ст. до н. е.

Релігійні діячі
 Діонісій Ареопагіт — християнський святий, апостол з сімдесяти, перший єпископ міста Афіни
 Діонісій (папа) — (пом. 26 грудня 268) двадцять п'ятий папа Римський
 Діонісій Паризький — християнський святий III століття, перший єпископ Парижа
 Діонісій Малий — (бл. 475—550 рр.) — чернець і один зі святих отців Церкви
 Святитель Діонісій — (1300? — 15 жовтня 1385) архієпископ Суздальський, Митрополит Київський і всієї Русі
 Діонісій Ралле Палеолог — (пом. після 28 грудня 1620, Прага) церковний та культурний діяч
 Діонісій (Валединський) — (4 травня 1876 — 15 березня 1960) польський та український православний церковний діяч
 Єпископ Діонісій (в миру Михайло Олександрович Лукін; 1911—1976) — єпископ Російської Православної церкви, єпископ Роттердамський, вікарій Брюссельської єпархії.
 Діонісій (Пилипчук) — (нар. 1979) архієрей Української православної церкви (Московського патріархату)

Художники
 Діонісій (іконописець) — (прибл. 1440—1502) московський іконописець

Інше 
 Діонісій () — невеликий молодий метеоритний кратер на західній межі Моря Спокою на видимому боці Місяця.

Див. також 
 Діоніс
 Діонісії
 Денис